Revoir est le premier single solo du chanteur français Jérémy Frérot sorti en . Il est extrait de l'album à paraître le  Matriochka.

Jérémy Frérot explique que la chanson fait référence à Fréro Delavega : .

Classement

Notes et références 

Single musical sorti en 2018